Lake Reid ist der Name folgender Seen:

 Lake Reid (Antarktika), See in der Antarktis
 Lake Reid (Neuseeland), See in der Region Otago, Neuseeland

 Reid Lake, See in der Region West Coast, Neuseeland